Il singolare del torneo di tennis Stowe Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Mike Cahill 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Tim Gullikson (semifinali)
 Eliot Teltscher (primo turno)
 Johan Kriek (semifinali)

 Tom Gullikson (quarti di finale)
 Kevin Curren (primo turno)
 Bernie Mitton (primo turno)
 Billy Martin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stowe Open 1979